Скок увис за мушкарце, била је једна од 29 дисциплина атлетског програма на Летњим параолимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано од 9. до 16. септембра  на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 такмичара из 17 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 8. септембра 2016.)

Класа Т42

Класа Т44

Класе Т46 и Т47

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+3)

Освајачи медаља

Класа Т42

Класа Т44

Класе Т46 и Т47

Резултати

Финале

Класе Т42 
Такмичење је одржано 9.9.2016. годину у 18:21 ,

Класа Т44 
Такмичење је одржано 12.9.2016. годину у 18:36 ,

1 Повукао се са такмичења

Класе Т46 и Т47 
Такмичење је одржано 16.9.2016. годину у 18:18 ,

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Параолимпијских и Олимпијских игара Рио 2016. 

Атлетика на Летњим параолимпијским играма 2016.
Скок увис на Летњим параолимпијским играма